

Lokalizacje

Niemcy 
 Mallersdorf – dzielnica gminy Mallersdorf-Pfaffenberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Mallersdorf – dzielnica gminy Schwarzhofen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf
 Mallersdorf-Pfaffenberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen

Inne 
 klasztor Mallersdorf